Kissing a Fool (nummer), nummer van George Michael uit 1988.
 Kissing a Fool (film), Amerikaanse film uit 1998.